Раковски () — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Население составляет 29 039 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белозем
 Болярино
 Момино-Село
 Раковски
 Стряма
 Чалыкови
 Шишманци

Религия 
На территории общины Раковски есть четыре католических храма — три в городе Раковски и один в селе Белозем, три католических монастыря — францисканкий (женский), бенедиктинский (женский) и монастырь святого Максимилиана Кольбе (мужской), и пять православных храмов — в Белоземе, селе Шишманци, селе Болярино, селе Чалыкови и селе Момино-Село. Строится православный храм и в селе Стряма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Пловдивской области